Johannes Vilhelm Jensen (1873-1950), escriptor danès i Premi Nobel de Literatura l'any 1944
 Johannes Hans Jensen (1907-1973), físic alemany i Premi Nobel de Física l'any 1963